Clark County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Clark County (Arkansas)
 Clark County (Idaho)
 Clark County (Illinois)
 Clark County (Indiana)
 Clark County (Kansas)
 Clark County (Kentucky)
 Clark County (Missouri)
 Clark County (Nevada)
 Clark County (Ohio)
 Clark County (South Dakota)
 Clark County (Washington)
 Clark County (Wisconsin)

siehe auch Clarke County